Shirai kan som auktorsförkortning betyda:

 Mitsutarô Shirai
 Mitsutarô `Kotaro' Shirai

Robotskapade auktorsförkortningar